Con Sette Province ci si può riferire alle seguenti entità storico-geografiche:
 Septem Provinciae, diocesi del tardo Impero romano 
 Repubblica delle Sette Province Unite, repubblica esistente fra il 1581 e il 1795 nei territori che oggi costituiscono i Paesi Bassi